Daria D'Antonio – attrice italiana
 Enzio d'Antonio – arcivescovo italiano
 Gino D'Antonio – fumettista italiano
 Mike D'Antonio – bassista statunitense
 Salvo d'Antonio – pittore italiano
 Anna Nenna D'Antonio – politica italiana

Pagine correlate 

Antonio (disambigua)
D'Antoni